Агау — провідник Т. Г. Шевченка під час експедиції по Казахстану

 Агау — група народів в Ефіопії